Die Liste der Sieger von Naturbahnrodel-Weltcuprennen bietet eine statistische Auswertung aller Sieger von Weltcuprennen im Naturbahnrodeln. Bislang wurden Weltcuprennen von Rodlern aus sechs Nationen gewonnen. Die erfolgreichsten Rodler im Einsitzer sind Jekaterina Lawrentjewa aus Russland und Patrick Pigneter aus Italien. Die bislang meisten Siege im Doppelsitzer erzielten die Italiener Patrick Pigneter und Florian Clara.

Bestenlisten 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Sportler wieder, bestimmt durch die Anzahl der gewonnenen Weltcuprennen. Bei gleicher Anzahl wird alphabetisch sortiert.
 Name: Name des Sportlers.
 Land: Land, für das der Sportler startet.
 Von: Die Saison, in der der Sportler das erste Weltcuprennen gewann.
 Bis: Die Saison, in der der Sportler das letzte Weltcuprennen gewann.
 Siege: Anzahl der gewonnenen Weltcuprennen.

Stand: inkl. viertes Rennen 2012/2013

Einsitzer Herren

Einsitzer Damen

Doppelsitzer 
In dieser Statistik werden die verschiedenen Doppelsitzerpaare, nicht die einzelnen Rodler berücksichtigt. Bisher gewannen fünf Rodler (Christian Hafner, Peter Lechner, Martin Psenner, Andreas Schopf und Günther Steinhauser) Weltcuprennen mit zwei verschiedenen Partnern.

Nationenwertung

Gesamt

Einsitzer Herren

Einsitzer Damen

Doppelsitzer

Literatur

Weblinks 
 Ergebnisse ab der Saison 2005/2006 auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes
 Ergebnisse der Saisonen 1998/1999 bis 2004/2005 auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes

!
Naturbahnrodeln, Weltcup